Numele de Valcău poate să însemne:

 Valcău de Jos, Sălaj 
 Valcău de Sus, Sălaj